Жезлов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жезлов, Владимир Михайлович (1927—2003) — советский футболист.
 Жезлов, Михаил Сергеевич (1898—1960) — советский хозяйственный деятель.